Катовице-Заленже () — остановочный пункт в городе Катовице (расположен в дзельнице Заленже), в Силезском воеводстве Польши. Имеет 1 платформу и 2 пути.

Остановочный пункт на железнодорожной линии Катовице — Легница, построен в 1957 году.

Ссылки 
 Информация в базе atlaskolejowy.pl 
 Информация в базе bazakolejowa.pl 

Остановочные пункты в Силезском воеводстве
Транспорт в Катовице